Фомбельида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 35,93 км². Население — 216 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида